Stacked Rubbish — альбом японской visual kei группы The Gazette, выпущен 4 июля 2007 года в Японии и 24 августа в Европе. Продажи Stacked Rubbish стартовали с третьей строчки в японском чарте Oricon, за первую неделю было распродано около 33 тыс. экземпляров. Лимитированное издание поставляется в слипкейсе с другой обложкой и специальным буклетом со словами песен.

Список композиций 
 "Art Drawn By Vomit" – 1:49
 "Agony" – 4:15
 "Hyena" – 4:16
 "Burial Applicant" – 4:27
 "Ganges ni Akai Bara" (ガンジスに紅い薔薇) – 4:08
 "Regret" – 4:30
 "Calm Envy" – 6:05
 "Swallowtail on the Death Valley" – 4:06
 "Mob 136 Bars" – 2:39
 "Gentle Lie" – 3:53
 "Filth in the Beauty" – 4:11
 "Circle of Swindler" – 2:58
 "Chizuru" (千鶴) – 5:47
 "People Error" – 2:58
Музыка: The Gazette. Слова: Ruki.

Второй диск (DVD, только в ограниченном издании)
 "Burial Applicant
 "Chizuru "Apartment" Movie Version" (千鶴　映画「アパートメント」劇場上映 Ver.)

Альбомы The Gazette
Альбомы Японии